Влади́мир Ко́лосов:
 Колосов, Владимир Александрович (род. 1953) — российский политолог, политгеограф.
 Колосов, Владимир Владимирович (род. 1945) — советский и российский тренер по велоспорту.
 Колосов, Владимир Иванович (1854—1919) — русский писатель.
 Колосов, Владимир Максимович (род. 1928) — Герой Социалистического Труда.